La Lega Nazionale B 1998-1999 è stata la 78ª edizione della seconda serie del campionato di calcio svizzero, disputata tra il 18 luglio e il 5 giugno e conclusasi con la vittoria del Wil, al suo primo titolo, mentre ad essere promossi dopo i play-off furono il Delémont e l'Yverdon.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale B 1997-1998 furono promosse in Lega Nazionale A il Lugano e lo Young Boys, sostituite dall'Étoile Carouge e il Kriens, retrocesse dalla massima serie. Mentre a retrocedere in Prima Lega furono l'SV Sciaffusa e il Winterthur, a loro volta sostituite dalle promosse Chiasso e Stade Nyonnais.

Formula 
Le squadre partecipanti si affrontarono in un girone all'italiana con partite di andata e di ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della fase di qualificazione, le prime quattro accedettero ai play-off formando un nuovo girone contro le ultime quattro della Lega Nazionale A, mentre le restanti squadre vennero ammesse ai play-out. A stagione conclusa, le prime quattro del girone play-off ottennero la promozione nella massima serie, mentre le ultime due dei play-out retrocesse in Prima Lega.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato al play-off promozione/retrocessione.
      Ammesso al play-out.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off di promozione/retrocessione 

Legenda:
      Promosso o resta in Lega Nazionale A 1999-2000.
      Retrocesso o resta in Lega Nazionale B 1999-2000

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out 

Legenda:
      Retrocesso in Prima Lega 1999-2000.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti finali 
 Aarau, Lugano, Delémont e Yverdon ammesse alla Lega Nazionale A 1999-2000.
 Étoile Carouge, Sion, Wil e Young Boys ammesse alla Lega Nazionale B 1999-2000
 Chiasso e Locarno retrocesse in Prima Lega 1999-2000.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998 99